Agostino Baglione – vescovo cattolico italiano
 Cesare Baglione – pittore italiano
 Giampaolo Baglione – poeta italiano
 Giovanni Baglione – pittore e biografo di artisti italiano